Elizabeth Sackville-West, duchessa di Bedford – nobildonna inglese
 Gilbert Sackville-West, VIII conte De La Warr – politico e ufficiale inglese
 Reginald Windsor Sackville-West – nobile inglese
 Vita Sackville-West – poetessa, scrittrice e botanica inglese